Mumy ist der Nachname folgender Personen:

 Bill Mumy (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Liliana Mumy (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin